Siegelaar ist der Nachname von

 Olivier Siegelaar (* 1986), niederländischer Ruderer
 Sarah Siegelaar (* 1981), niederländische Ruderin